Ранчо Гаљардо има више значења:

 Ранчо Гаљардо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Гаљардо (Хулимес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Гаљардо (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику